Сурьяди, Виби — певец.
 Сурьяди (1986–1993) председатель Индонезийской демократической партии.